Черня́ева — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Черняева, Елена Владимировна (Козлова; род. 1988) — российская легкоатлетка.
 Черняева, Ирина Евгеньевна (Анисина; род. 1955) — советская фигуристка, чемпионка СССР в парном катании.
 Черняева, Мария Владимировна (род. 1966) — советская синхронистка, призёр чемпионатов Европы.
 Черняева, Татьяна Кирилловна (род. 1943) — советская и российская журналистка, телеведущая.